Genadio o San Genadio puede estar vinculado o referido a los artículos de Wikipedia que se indican a continuación:

 Genadio de Astorga (c.865-c.936), religioso benedictino, eremita, obispo de la diócesis de Astorga, y fundador de varios monasterios.
 Genadio I, Patriarca de Constantinopla en los años 458-471.
 Genadio II, Patriarca de Constantinopla en los años 1453-1464, aunque en cuatro diferentes períodos.
 Genadio de Marsella (?-c.496), sacerdote, teólogo, e historiador de Marsella,